Olszyny (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński
 Olszyny (powiat Chrzanowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Chrzanowski
 Olszyny (gemeente Rzepiennik Strzyżewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski, in de gemeente Rzepiennik Strzyżewski
 Olszyny (gemeente Wojnicz), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski, in de gemeente Wojnicz
 Olszyny (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Olszyny (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Olszyny (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Kamiennogórski
 Olszyny (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Łomżyński
 Olszyny (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Chojnicki